Psilodon — род жуков семейства Рогачи (Lucanidae)

Систематика 
В роде описано 5 видов.

Перечень видов 
 Psilodon aequinoctiale (Buquet, 1840)
 Psilodon gilberti Boucher, 1993
 Psilodon schuberti Perty, 1830
 Psilodon seguyi (Didier, 1929)
 Psilodon xerophilicum Martinez & Reyes-Castillo, 1985

Ссылки 
 BioLib Scientific names

Рогачи
Роды жесткокрылых